Финале Eвропског првенства у фудбалу 2008. је била фудбалска утакмица која се одиграла 29. јуна 2008. у 20:45 часова по средњоевропсом времену на стадиону Ернст Хапел у Бечу, у коме се сазнао нови европски шампион. У финалу су играли Немачка против Шпаније. Шпанија је голом Фернандеса Тореса у узбудљивој утакмици савладала Немачку, и то резултатом од 1 — 0. Ово је други пут у историји европског првенства у фудбалу да је једна екипа победила све своје утакмице на завршном турниру. Друга екипа којој је то такође пошло за руком била је Француска на Европском првенству 1984. године.

Детаљи утакмице

Статистика 

Прва половина

Друга половина

Укупно

Спољашње везе 

 Статистика Уефе

Европско првенство у фудбалу 2008.
Финала Европских првенстава у фудбалу